La estación Varela forma parte del Metrobús de Buenos Aires. Debe su nombre a la avenida homónima, que cruza la Avenida General Francisco Fernández de la Cruz a la altura de la estación. Fue inaugurada el 14 de agosto del 2013.

Características 

Se accede al plataforma mediante una rampa. La parada incluye carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. La parada es cubierta, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Colectivos 

Esta estación es operada por las líneas 23, 76, 101, 143 y 150

Referencias 

 ¿Por qué Metrobus? Página oficial del Metrobus
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobus
 Las primeras críticas del Metrobus Porteño Minuto Uno

Véase también 
Metrobus
Colectivo (Argentina)

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Villa Soldati
Nueva Pompeya